Râșca ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Râșca (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Râșca (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Râșca (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Râșca (Neamț), Dorf im Kreis Neamț

Siehe auch: 
 Rașca